Владикавка́зское благочи́ние или Владикавказский церковный округ — благочиние Владикавказской епархии Русской Православной церкви, на территории городов Владикавказ, Беслан и Пригородного и Правобережного районов Республики Северная Осетия-Алания.

Храмы благочиния

См. также 
 Владикавказская и Аланская епархия

Владикавказская епархия
Благочиния Русской православной церкви